Questiaux ist der Familienname folgender Personen:

 François Questiaux (1900–1944), belgischer römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Nicole Questiaux (* 1930), französische Politikerin (PS), Mitglied der Nationalversammlung